La Estrella puede referirse a:

Topónimos 
 La Estrella, municipio argentino ubicado en el Departamento Orán, Provincia de Salta.
 La Estrella, municipio español ubicado en la Provincia de Toledo.
 La Estrella, municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia.
 La Estrella, comuna chilena ubicada en la Provincia Cardenal Caro, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
 La Estrella, antigua subdelegación de la provincia de Colchagua, Chile.
La Estrella, corregimiento panameño ubicado en la Provincia de Chiriquí.
La Estrella, un barrio de la ciudad de Logroño, La Rioja (España).
La Estrella, localidad de Soyopa, Sonora, México.

Periódicos 
La Estrella, un periódico diario con circulación en el Área Metropolitana de Dallas/Fort Worth Metroplex.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Arica, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Iquique, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Antofagasta, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Calama, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Vallenar, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Valparaíso, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en Concepción, Chile.
La Estrella, un periódico diario matutino con circulación en la Isla Grande de Chiloé, Chile.
La Estrella, un periódico diario de Panamá.

Arte

Arquitectura 
La Estrella, glorieta en la ciudad de Alicante, España.

Cine 

 La Estrella, película norteamericana de 1952 dirigida por Stuart Heisler y protagonizada por Bette Davis
 La Estrella, película española de 2013 dirigida por Alberto Aranda y protagonizada por Ingrid Rubio y Carmen Machi.

Literatura 
La estrella, relato de ciencia ficción de Arthur C. Clarke.

Religión 
La Estrella, cofradía de la Semana Santa de Sevilla (España).

Otros usos 
 La Estrella, una carta del Tarot.